1996 Голяма награда на Франция е 46-о за Голямата награда на Франция и девети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 2 юли 1996 година на пистата Маникур, Франция.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Михаел Шумахер напусна състезанието след като преди старта получи повреда на неговия двигател.
 Джони Хърбърт е дисквалифициран поради неравна каросерия.
 Еди Ървайн се класира 10-и но е избутан назад до 22 позиция.

Източници 
 

Голяма награда на Франция